Karol Morawski (1767-1841) – polski generał
 Karol Morawski (1877-1960) – polski lekarz